Ла-Трините ():

Топоним 
 Ла-Трините — коммуна в департаменте Манш (Франция)
 Ла-Трините — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Ла-Трините — коммуна в департаменте Савойя (Франция)
 Ла-Трините — коммуна в департаменте Эр (Франция)

См. также 
 Тринити